Crowninshield est un patronyme porté notamment par :

 Benjamin Williams Crowninshield (1772-1851), homme politique américain ;
 Frank Crowninshield (1872-1947), journaliste et critique d'art et théâtral américain.